Юрий (Георгий) Александрович

 Юрий Александрович (?—1425) — Великий князь Тверской (1425)
 Юрий Александрович — князь Углицкий (1302—1320) и Ростовский (1316—1320)